David Price (ur. 1924) – brytyjski polityk, członek Parlamentu
 David Price (ur. 1940) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych
 David Price (ur. 1955) – brytyjski piłkarz
 David Price (ur. 1983) – brytyjski bokser, brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Pekinie
 David Price (ur. 1985) – amerykański baseballista, występujący na pozycji miotacza w Tampa Bay Rays